Die Maltese Premier League 1981/82 war die 67. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum sechsten Mal Hibernians Paola.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Gżira United und Senglea Athletics die Absteiger FC Birkirkara, FC Marsa. Gżira war erstmals seit der Saison 1974/75, Senglea erstmals seit der Saison 1976/77 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für UEFA-Teilnahme) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff UEFA-Pokal 
Der Teilnehmer für den UEFA-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Dritten und Vierten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198182
Fußballsaison 1981/82